Српкиња може бити:

 Српкиња, назив за становницу, односно држављанку Србије
 Српкиња, назив за припадницу посебног српског народа
 Српкиња (календар), народни календар, објављиван у Београду од 1875. године
 Српкиња (часопис), женски часопис, објављиван у Панчеву од 1882. године
 Српкиња (филм), југословенско-немачки филм из 1991. године
 Милица Стојадиновић Српкиња, српска књижевница

Види још 
 Србин
 Срби (вишезначна одредница)